Татьяна Борисовна Иванова (в девичестве — Опаркина; 5 сентября 1947 — 7 марта 2021) — советская и российская театральная актриса, народная артистка России (2006), актриса Российского театра драмы имени Ф. Волкова.

Биография 
Родилась 5 сентября 1947 года в городе Рыбинске, Ярославской области.

В 1971 году завершила обучение в Ярославском театральном училище у руководителя курса Ф. Е. Шишигина. Была принята в труппу театра имени Фёдора Волкова. Дебют актрисы состоялся в роли Виктоши в постановке «Сказки старого Арбата».

В дальнейшем роли Екатерины II («Царская охота»), Клавдии («Солдатская вдова»), Надежды Монаховой («Варвары»), Реневы («Светит, да не греет»), Луизы («Маленькие трагедии»), Марии («Двенадцатая ночь»), Лизаньки («Горе от ума») создали имя и перспективы для развития таланта молодой актрисы.

В 1985 году получила диплом о высшем образовании Ярославского театрального института. Обучалась у руководителя курса Г. Б. Дроздова.

Творческое многообразие и разносторонность оттачивались в таких ролях классического репертуара, как Гурмыжская («Лес»).

С 1974 года была членом Союза театральный деятелей РСФСР, а затем и Российской Федерации. Член Правления Ярославской организации СТД РФ.

Продолжала работать в театре.

Умерла 7 марта 2021 года.

Награды 
 Народная артистка России (01.12.2006).
 Заслуженная артистка России (06.07.1994).
 Диплом «Лучшая женская роль» за исполнение роли Анисьи в спектакле «Власть тьмы» по пьесе Л. Толстого на Всероссийском смотре спектаклей драматических и детских театров, посвящённых 150-летию со дня рождения Л. Толстого. Тула,1978.
 Областная премия «Лучшая роль года» за исполнение роли Матрены в спектакле «Горячее сердце» А. Островского. Ярославль, 1988.
 Областная премия за заслуги в развитии искусства, культуры, литературы, журналистики, архитектуры и реставрации в номинации «Театральное искусство», премия имени Ф. Волкова второй степени за исполнение роли миссис Уайр в спектакле «Вье карре» («Старый квартал Нового Орлеана») Т. Уильямса. Ярославль, 1994.
 Областная премия «Лучшая роль года» за исполнение роли Гурмыжской в спектакле «Лес». Ярославль, 1997.
 Областная премия за заслуги в развитии искусства, культуры, литературы, журналистики, архитектуры и реставрации в номинации «Театральное искусство», премия имени Ф. Волкова I степени за исполнение роли Звездинцевой в спектакле «Спириты» Л. Толстого. Ярославль, 2003.
 Премия Центрального федерального округа в области литературы и искусства, учреждённая полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном округе «За достижения в области театрального искусства» II степени. 2005.
 Областная премия «За высокое служение театру и развитие традиций Фёдора Волкова» 2009 год.

Работы в театре 
Российский театр драмы имени Ф. Волкова

 Виктоша — «Сказки старого Арбата» А. Арбузова;
 Ксения — «Царь Юрий» В. Соловьёва;
 Аленка — «Фёдор Волков» Н. Севера;
 Василина — «Снега» Ю. Чепурин;
 Клавдия — «Солдатская вдова» Н. Анкилова;
 Вера — «Долги наши» Э. Володарского;
 Луиза — «Маленькие трагедии» А. Пушкина;
 Мария — «Двенадцатая ночь» В. Шекспира;
 4-я Сказительница, Жар-птица, Месяц-Месяцович, Кобылица — «Конёк-горбунок» П. Ершова;
 Лиза — «Горе от ума» А. Грибоедова;
 Панаева — «Штурманы грядущих бурь» Н. Севера;
 Пьеретта — «Восемь любящих женщин» Р. Тома;
 Анисья — «Власть тьмы» Л. Толстого;
 Екатерина — «Царская охота» Л. Зорина;
 Монахова — «Варвары» М. Горького;
 Дженни-Малина — «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, К. Вайля;
 Ренева — «Светит, да не греет»;
 Матрёна — «Горячее сердце» А. Островского;
 Елена Петровна — «Профессор Сторицын» Л. Андреева;
 Медея — «Медея» Л. Разумовской;
 Смельская — «Таланты и поклонники» А. Островского;
 Анна Павловна — «Живой труп» Л. Толстого;
 Миссис Уайр — «Вье карре» Т. Уильямса;
 Екатерина — «Детоубийца» Ф. Горенштейна;
 Гурмыжская — «Лес» А. Островского;
 Манефа — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского;
 Анна Андреевна — «Ревизор» Н. Гоголя;
 Звездинцева — «Спириты» Л. Толстого;
 Элейн Маццони — «Последний пылкий влюблённый» Н. Саймона;
 Чебоксарова — «Бешеные деньги» А. Островского;
 Донна Роза — «Тётка Чарлея» Б. Томаса;
 Хлёстова — «Горе от ума» А. Грибоедова;
 Вера Игнатьевна — «Екатерина Ивановна» Л. Андреева.

Фильмография 
Татьяна Иванова исполнила несколько ролей в кино:
  — Одиножды один, молодуха;
  — Искушение Титаника, эпизод;
  — Иное, бухгалтер;
  — Журов (фильм № 5), эпизод;
  — Котовский, Надежда Владимировна Брусилова;
  — Снег на голову, эпизод;

Примечания

Литература 
 Горобченко Т. Умеющая ждать // Северный край, 1992, 26 сентября.
 Ваняшова М. Театральная судьба Татьяны Ивановой // Золотое кольцо, 1994, 28 октября.
 Злотникова Т. Давайте помечтаем // Городские новости, 1997, 22-28 октября.
 Ермолин Е. А корень красоты — отвага // Северный край, 1997, 25 октября.
 Драч Л. Нет жизни без игры // Северный край, 2002, 5 сентября.
 Ваняшова М. Работнице и королеве // Северный край, 2005, 9 декабря.
 Вашяшова М. Сила характера // Дом Волкова, 2007. № 15.
 Шиманская М. Татьяна, русскою душою… // Северный край, 2007, 25 января.
 Вашяшова М. Работать, репетировать, играть // Сайт газеты Северный край, 2012, 5 сентября.

Ссылки 
 Татьяна Иванова

Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова